nome degli abitanti di Marzocca di Senigallia;

Persone 
Ennio Marzocchini (1942-2011) – regista e scrittore italiano;
Vittor Ezio Marzocchini (1860-?) – politico italiano.